Гутов — фамилия и топоним:

Топоним 
 Гутов — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Мекленбург — Передняя Померания.

Фамилия 
 
 Гутов, Андрей Николаевич (род. 1978) — российский шахматист.
 Гутов, Дмитрий Геннадьевич (род. 1960) — российский художник.